Buchhof ist der Name folgender Ortschaften

in Baden-Württemberg:
 Buchhof (Herbrechtingen), Ortsteil der Stadt Herbrechtingen, Landkreis Heidenheim
 Buchhof (Hardthausen am Kocher), Einzelhof im Gemeindeteil Kochersteinsfeld von Hardthausen am Kocher, Landkreis Heilbronn
 Buchhof (Obergröningen), Ortsteil der Gemeinde Obergröningen, Ostalbkreis
 Buchhof (Öhringen), Einzelhof im Stadtteil Ohrnberg der Stadt Öhringen, Hohenlohekreis
 Buchhof (Schwäbisch Hall), Ortsteil auf der Bibersfelder Teilgemarkung der Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall
 Buchhof (Täferrot), Ortsteil der Gemeinde Täferrot, Ostalbkreis
 Buchhof (Stein am Kocher), Stadtteil von Neuenstadt am Kocher, Landkreis Heilbronn

in Bayern:
 Buchhof (Abensberg), Ortsteil der Stadt Abensberg, Landkreis Kelheim
 Buchhof (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg
 Buchhof (Bindlach), Ortsteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth
 Buchhof (Birgland), Ortsteil der Gemeinde Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Buchhof (Fürnheim), Wüstung, ehemals Ortsteil von Fürnheim, Landkreis Ansbach
 Buchhof (Haselbach), Ortsteil der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen
 Buchhof (Hirschbach), Ortsteil der Gemeinde Hirschbach, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Buchhof (Mittelneufnach), Ortsteil der Gemeinde Mittelneufnach, Landkreis Augsburg
 Buchhof (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
 Buchhof (Schopfloch), Ortsteil des Marktes Schopfloch, Landkreis Ansbach
 Buchhof (Starnberg), Ortsteil der Stadt Starnberg, Landkreis Starnberg
 Buchhof (Sugenheim), Ortsteil des Marktes Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Buchhof (Waal), Ortsteil des Marktes Waal, Landkreis Ostallgäu
 Buchhof (Winklarn), Ortsteil des Marktes Winklarn, Landkreis Schwandorf

in Mecklenburg-Vorpommern
 Buchhof (Trollenhagen), Ortsteil der Gemeinde Trollenhagen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

in Polen:
 Buchhof, Kreis Schlochau, Brandenburg/Pommern, seit 1945: Buchowo (Debrzno), Dorf im Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern

in Russland:
 Buchhof, bis 1918 Juckeln, Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Buchowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Buchhofen
 Buchenhof (Begriffsklärung)
 Bucherhof